Cryptophiale är ett släkte av svampar. Cryptophiale ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cryptophiale